

Toponyme 
 Gaydon, village et paroisse civile du Warwickshire, en Angleterre.

Patronyme 

 Alfred Gordon Gaydon (1911-2004), scientifique britannique ;
 Loïc Gaydon (né en 1986), joueur professionnel français de hockey sur glace.